Nick Auf der Maur, (1942 - 1998) un journaliste québécois.
 Melissa Auf der Maur, une musicienne et chanteuse de rock (1972 -).

Voir aussi 
 Auf der Maur, un album de Melissa Auf der Maur.